Obergriff bezeichnet:

 eine Art, eine waagerechte Stange zu greifen, siehe Obergriff (Sport)
 in der Musik eine Art, den Bogen von Streichinstrumenten zu halten, siehe Bogen (Streichinstrument)#Bogenhaltung